Mahajangasuchus est un genre éteint de crocodyliformes, un notosuchien de la famille des Mahajangasuchidae. Il a été découvert à Madagascar où il vivait à la fin Crétacé supérieur (Maastrichtien), soit il y a environ entre  et  millions d'années.

La seule espèce connue est Mahajangasuchus insignis, décrite par Gregory A. Buckley et Christopher A. Brochu en 1999.

Étymologie 
Son nom de genre combine le nom du bassin de Mahajanga où son fossile a été découvert dans le nord-ouest de Madagascar et le mot du grec ancien  Soũkhos, « crocodile », pour donner « crocodile du Mahajanga ». Le nom d'espèce insignis souligne son caractère singulier.

Description 
Le spécimen holotype, décrit en 1999 et référencé UA 8654, comprend un dentaire gauche complet et un droit partiel, un squelette post-crânien partiel avec des vertèbres, et des fragments d'os des membres et de côtes. Il se complète de quelques dents isolées et de nombreux ostéodermes.

Les restes partiels d'autres spécimens ont été trouvés ensuite et décrits en 2008 par Turner et Gregory A. Buckley. Il s'agit principalement d'un crâne presque complet et deux autres partiels.

Ce carnivore prédateur mesurait environ  de long.
Il est surtout caractérisé par une mandibule dont la partie avant est très large et arrondie. Les dents sont taille différente et de type ziphodonte, c'est-à-dire comprimées latéralement et crénelées sur leurs tranchants.

Classification 
Ses inventeurs en 1999 l'ont classé comme un Crocodyliformes.

Il est placé successivement dans les familles des Trematochampsidae par Sereno et ses collègues en 2001, dans celle des  Peirosauridae en 2004 par Turner, puis dans celle, nouvellement créée, des Mahajangasuchidae, en groupe frère du genre nigérien Kaprosuchus par Sereno et Larrson en 2009.

Le cladogramme suivant est celui de Sereno et Larsson en 2009 :

Notes et références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Crocodyliformes
 Notosuchia

Genre de notosuchiens (nom scientifique)
Diapside du Crétacé
Animal du Crétacé supérieur
Paléontologie à Madagascar
Taxon fossile décrit en 1999